PFN désigne :
 Position fortifiée de Namur
 Planification familiale naturelle, un ensemble de méthodes de contrôle des naissances,
 , le nom de plusieurs partis politiques
 ,